Дилиці (Словенія) — поселення в общині Копер, Регіон Обално-крашка, Словенія;
 Дилиці (Росія) — присілок у Російській Федерації, Гатчинському районі Ленінградської області.